Systematik (altgr.   „ein System bildend“, spätlat. ) steht für:

 die planmäßige Einordnung in abstrakte Klassen, siehe Klassifikation
 Systematik (Biologie), Einteilung und Benennung von Lebewesen
 Systematik (Recht), ein Wesensmerkmal des Rechts
 systematisches Denken in der Philosophie, siehe Philosophie #Methoden

Siehe auch:
 System (Begriffsklärung) (auch für systemisch)